НИИ занимающееся научными исследованиями в области химии. Часто создавались при университетах.
 Научно-исследовательский институт химии при Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского
 Научно-исследовательский институт химии при Санкт-Петербургском государственном университете
 НИИ физической и органической химии ЮФУ
 Научно-исследовательский институт химии Харьковского национального университета